Hadžići je lahko:
 Hadžići, Hadžići (Bosna in Hercegovina)
 Hadžići, Goražde (Bosna in Hercegovina)
 Hadžići, Ilijaš (Bosna in Hercegovina)
 Hadžići, Ključ (Bosna in Hercegovina)
 Hadžići, Novi Travnik (Bosna in Hercegovina)
 Hadžići, Visoko (Bosna in Hercegovina)